Inna forma zapisu następujących nazw:

 Fokida – prefektura (nomos) w Grecji
 Forkys – postać z mitologii greckiej